:
 Alessandro Frigerio (1914-1979), joueur et entraîneur de football suisse ;
 Antonio Frigerio (1940-2014), joueur italien de basket-ball ;
 Carlo Frigerio (1763-1800), peintre italien ;
 Ezio Frigerio (1930-2022), chef décorateur, scénographe et costumier italien ;
 Jone Frigerio (1877-1963) , actrice italienne ;
 Roberto Frigerio (1938-), joueur de football international suisse ;
 Ugo Frigerio (1901-1968), athlète italien ;
 Vittorio Frigerio (1958), écrivain, essayiste et professeur universitaire italo-helvético-canadien.

Patronyme italien